Miejscowości w USA:
 Pisgah – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jackson
 Pisgah – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison